Ágnes Szabó (n. 1936), cestista ungherese
 Ágnes Szabó (n. 1962), cestista ungherese